Tre classi di sommergibili della Kaiserliche Marine hanno portato il nome di U-Boot Tipo UC:

 U-Boot Tipo UC I  – 15 unità costruite nel 1915.
 U-Boot Tipo UC II  – 64 unità costruite nel 1916-1918.
 U-Boot Tipo UC III  – 25 unità costruite nel 1917-1919.